5-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин (The 1982 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1982) проводился с 29 декабря 1981 по 12 января 1982 на стадионе «BHA Stadium» в городе Бомбей (Индия).

Чемпионом стала сборная Пакистана (в 3-й раз в своей истории), победившая в финале сборную ФРГ со счётом 3:1. Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 4:2.

Этот чемпионат был первым, в котором приняла участие сборная СССР.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1983

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org

Хоккей на траве
Хоккей на траве
Мужчины
Мужчины
1982 (мужчины)
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Хоккей на траве
Хоккей на траве
Чемпионаты мира в Индии